Associació de Periodistes Europeus (del seu nom en anglès Association of European Journalists), associació professional de periodistes especialistes en temes d'Europa
 American Economic Journal, grup de revistes científiques publicades per l'American Economic Association